Ringstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Ringstraße 1 in Giesenhausen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Giesenhausen
 Ringstraße 1 in Kabelsketal, siehe An der Schanze 1, 6, 15–18; Benndorfer Straße 1, 1a, 22; Grünstraße 10, Ringstraße 1, 2, 5, 6, 21–23, Schmiedestraße 1, 2, 4–7 (Dieskau)
 Ringstraße 1 in Kaltenholzhausen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Kaltenholzhausen
 Ringstraße 1 in Laatzen, siehe Liste der Baudenkmale in Laatzen #Gleidingen
 Ringstraße 1 in Siegburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Siegburg
 Westliche Ringstraße 1 in Frankenthal (Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankenthal (Pfalz)